Ллейтон Г'юїтт був чемпіоном попереднього року, але він поступився Іво Карловичу в першому колі. Ллейтон Г'юїтт став лише другим за історію чемпіоном Вімблдону попереднього року, який програв у першому колі. Першим був Мануель Сантана, переможець Вімблдону 1966, який у першому колі Вімблдону 1967 програв Чарлі Пасареллу.

У фіналі Роджер Федерер переміг Марка Філіпуссіса 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–3) і це був його перший титул на турнірах Великого шолома.

Також на цьому турнірі вперше в основній сітці турнірів Великого шолома виступив майбутній 1-го номер рейтингу іспанець Рафаель Надаль. У третьому колі він поступився Парадорнові Шрічапхану.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2003 Wimbledon Men's Singles draw 
 International Tennis Federation (ITF) – Tournament edition details 

2003 у тенісі
Вімблдонський турнір